De Hamburg-Liga 2007/08 was het 63ste voetbalkampioenschap van de Hamburg-Liga, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Hamburg-Liga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

SC Victoria Hamburg werd kampioen. Door de invoering van de 3. Liga, de herstructurering van de Regionalliga en de ontbinding van de Oberliga Nord was er dit seizoen geen kans op promotie. Na dit seizoen werd de Oberliga Hamburg de nieuwe hoogste klasse voor de clubs uit Hamburg.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2007/08